Peter Harvey peut faire référence à :

 (1944-2013), journaliste australien
  (1798-1877), marchand américain et auteur
  (1926-1966), joueur de cricket britannique
  (1923-2006), joueur de cricket britannique
 Peter Harvey (1958-), baryton britannique
 , premier afro-américain procureur général du New Jersey
 Peter Charles Oliver Harvey (1921-2010)
 Peter Harvey (1922-2014)
 Peter Kent Harvey (1946-)

Références